Harkness est un nom de famille d'origine écossaise qui peut faire référence à :

Patronyme
  (1903-1999), militaire et homme politique canadien ; 
 Jack Harkness (1907-1985), footballeur écossais ;
 Ned Harkness (1921-2008), hockeyeur canadien ;
 Steve Harkness (né en 1971), footballeur britannique ;
 Tim Harkness (né en 1937), joueur de baseball canadien ;
 Harkness Roses, entreprise d'obtenteurs de roses, fondée en Angleterre en 1879.

Patronyme de fiction
 Agatha Harkness, personnage de bande dessinée issu de l'univers Marvel ;
 Jack Harkness, personnage issu des séries télévisées Doctor Who et Torchwood ;

Divers
 le mont Harkness, sommet de Californie ;
 le , compagnie de ballet américaine ;
 , variété de rose ;
 'Ena Harkness', variété de rose ; 
 la , tour gothique situé sur le campus de Yale, dans le Connecticut, aux États-Unis.
 Le clan Harkness. Maison mineure alliée du clan Grêlenoire dans les romans du cycle "L'épée des ombres" de l'auteur J.V. Jones.

Homonymie de patronyme